Der Rogers Cup 2002 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Montreal. Er war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 10. bis 18. August 2002 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2002
Tennisturnier in Montreal